Gornji Lipovac je lahko:
 Gornji Lipovac, Hrvaška
 Gornji Lipovac, Srbija